Demydiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Riwne, Rajon Krassyliw, siehe Demydiwka

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Demydiwka (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Demydiwka (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Demydiwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Demydiwka (Reschetyliwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ljubaschiwka, siehe Demydiwka (Ljubaschiwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Demydiwka (Schmerynka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Demydiwka (Trostjanez)

siehe auch:
 Rajon Demydiwka